Treccani peut faire référence à :

Patronymes 
  (1971-), actrice italienne
 Ernesto Treccani (1920-2009), peintre italien
 Giovanni Treccani (1877-1961), entrepreneur, éditeur et mécène italien

Autres 
 Istituto Treccani
 Encyclopédie Treccani, encyclopédie en italien
 Vocabolario Treccani, dictionnaire en langue italienne
 

Homonymie de patronyme italien